Il doppio maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Scott Davis e David Pate che hanno battuto in finale Darren Cahill e Mark Kratzmann 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Scott Davis /  David Pate (campioni)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (finale)

 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (semifinali)
 Jeremy Bates /  Gary Muller (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

New South Wales Open 1991
ATP Tour 1991